Vychodil ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Vychodil (1848–1926), tschechischer katholischer Geistlicher und Publizist
 Pavel Julius Vychodil (1862–1938), tschechischer Priester, Schriftsteller, Übersetzer und Literaturkritiker
 Theodor Vychodil (* 1924/1925), österreichischer Basketballtrainer
 Tomáš Vychodil (* 1975), tschechischer Fußballspieler